SLC35A2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 396 амінокислот, а молекулярна маса — 41 307.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Див. також 
 Хромосома X

Примітки

Література 

   
   
   

Некатегоризовані білки